XI чемпионат Украины по волейболу среди женщин (Суперлига) проходил с 13 октября 2001 по 22 апреля 2002 года с участием 8 команд.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами спаренными матчами. 6 лучших вышли в финальный однокруговой турнир, который провели в Одессе. К этому времени одесская «Динамо-Дженестра» досрочно обеспечила себе первое место по итогам всего чемпионата и для неё этот турнир носил чисто тренировочный характер. Борьба на финальном этапе шла только за серебряные и бронзовые медали.

Суперлига

Предварительный этап 

{| table width=100% 
| width=50% valign="top" |

| width=50% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellPadovading=0 style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" 
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |12-й тур
|- align=center
!width=30|
!width=200|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|02.03||align=left rowspan=2|Педуниверситет — Галычанка|| 0:3 || 15:25 || 21:25 || 20:25 ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|03.03|| ''2:3 || 16:25 || 25:23 || 30:32 || 25:12 || 10:15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|02.03||align=left rowspan=2|Динамо-Круг — ЗГИА|| 0:3 || 24:26 || 21:25 || 25:27 ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|03.03|| 1:3 || 27:29 || 25:23 || 17:25 || 19:25 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|02.03||align=left rowspan=2|Динамо-Дженестра — ШВСМ-Электра|| 3:0 || 25:21 || 29:27 || 25:15 ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|03.03|| 3:0 || 25:23 || 25:20 || 25:16 ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|02.03||align=left rowspan=2|МНТУ-Нефтегаз — Рось|| 3:2 || 25:27 || 20:25 || 27:25 || 25:20 || 15:12
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|03.03|| 1:3 || 23:25 || 22:25 || 25:17 || 25:27 ||
|}

|}

 За 1—6 места 

 Финальный турнир проходил с 17 по 22 апреля в Одессе.

 Призёры 
 «Динамо-Дженестра» (Одесса): Ольга Павлова, Татьяна Силецкая, Ольга Куриленко, Светлана Оболонская, Евгения Душкевич, Анна Ковальчук, Дарья Чмиль, Екатерина Трач, Елена Удовенко, Вита Причепа, Елена Самсонова, Елена Онипко (капитан команды), Ирина Живаго. Главный тренер — Игорь Филиштинский.

 «Динамо-Круг» (Черкассы) ЗГИА (Запорожье)'''

Переходный турнир за право играть в Суперлиге

Высшая лига

Первая лига

Предварительный этап 

 За неявку на игру с «Северодончанкой» «Роздолчанке» засчитано поражение без начисления очка.

За 1—4 места 
Туры проходили с 20 по 22 марта в Запорожье и с 28 по 30 марта в Северодонецке.

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2001 год в волейболе
2002 год в волейболе